Vahl ist der Familienname folgender Personen:
 Vahl (Adelsgeschlecht), deutsches Adelsgeschlecht
 Balzer Peter Vahl (1718–1792), deutscher Kaufmann und Bürgermeister von Greifswald
 Balzer Peter von Vahl (1755–1825), deutscher Kaufmann und Gründer der Greifswalder Schiffergesellschaft
 Bruno Vahl-Berg (1903–1984), deutscher Schauspieler
 Christian-Friedrich Vahl (* 1955), deutscher Chirurg
 Henry Vahl (1897–1977), deutscher Theater- und Filmschauspieler
 Herbert-Ernst Vahl (1896–1944), deutscher Offizier, Generalmajor und Brigadeführer der Waffen-SS
 Hermann von Vahl (1826–1892), Jurist und Mitglied des Reichstages
 Hermann Müller-Vahl (* 1945), deutscher Neurologe und Hochschullehrer
 Jens Vahl (1796–1854), dänischer Botaniker und Polarforscher
 Johanna Vahl (1923–2017), deutsche Medizinphysikerin
 Kirsten Müller-Vahl (* 1964), deutsche Ärztin
 Martin Vahl (1749–1804), norwegischer Botaniker
 Martin Vahl II. (1869–1946), dänischer Botaniker
 Regina Marie Vahl (1746–1811), Großmutter der niederdeutschen Lyrikerin Alwine Wuthenow
 Rudolf Vahl, deutscher Architekt

Vahl ist der Name folgender Ortschaften im französischen Département Moselle:
 Vahl-Ebersing
 Vahl-lès-Bénestroff
 Vahl-lès-Faulquemont

Siehe auch:
 Vahle
 Vahlen
 Wahl (Begriffsklärung)
 Wahle
 Fahl
 Pfahl